Андрияшевка — название населённых пунктов на Украине:

 Андрияшевка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Андрияшевка — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Андрияшевка — село в Балтском районе Одесской области.
 Андрияшевка — село в Роменском районе Сумской области.